Гаэта́н Шарбоннье́ (; 27 декабря 1988, Сен-Манде, Франция) — французский футболист, нападающий клуба «Сент-Этьен».

Клубная карьера 
Гаэтан Шарбоннье начал карьеру футболиста в клубе «Шательро», выступавшем в любительском чемпионате Франции. В сезоне 2008/09 форвард несколько раз попадал в заявку на матчи «Пари Сен-Жермен», но ни одного матча за парижский клуб не сыграл.

В 2009 году Шарбоннье перешёл в «Анже». Дебютировал в команде 7 августа 2009 года в матче Лиги 2 против «Дижона». На 70-й минуте встречи форвард заменил Юссефа Аднана
.
4 декабря 2009 года Шарбоннье забил первый гол за «Анже», реализовав пенальти в матче против «Лаваля»
.
Всего за три сезона, проведённых в «Анже», форвард сыграл в Лиге 2 90 матчей, в которых забил 23 гола.

По окончании сезона 2011/12 Гаэтан Шарбоннье стал игроком «Монпелье». Нападающий впервые сыграл в Лиге 1 26 августа 2012 года в матче против марсельского «Олимпика», заменив во втором тайме Эмануэля Эрреру
.
В матче против «Олимпиакоса», сыгранном 24 октября 2012 года Шарбоннье дебютировал в Лиге чемпионов и забил первый гол за «Монпелье»
.
Всего за сезон в «Монпелье» форвард забил 6 голов в 33 сыгранных матчах и летом 2013 года перешёл в «Реймс».

Гаэтан Шарбоннье дебютировал за «Реймс» 10 августа 2013 года в матче Лиги 1 против «Ренна», заменив на 72-й минуте встречи Гаэтана Курте
.
Летом 2017 года перебрался в Фк Брест. Стал основным нападающим клуба. Провел 2 полных сезона и 1 неполный сезон. Забил за 126 матчей 46 мячей. 
2 августа 2021 года стал официальным игроком клуба второй лиги ФК Осер.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net

Футболисты Франции
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Брест»